Механик (от  — механе —  «орудие; сооружение»):
 Механик — специалист в области науки механики или прикладной механики (разработки, производства, технической эксплуатации механических систем и устройств)
 Механик — квалифицированный рабочий, имеющий профессиональное образование и занятый обслуживанием, ремонтом технических средств (необязательно связанных с механизмами), например: автомеханик, авиамеханик, электромеханик, радиомеханик, механик по ремонту бытовой техники и прочее
 Механик — устаревшее обозначение машиниста локомотива, часто применяемое в уважительном смысле
 Механик авиационный (авиамеханик) — штатная должность младшего авиационного специалиста наземного персонала по обслуживанию и ремонту авиационной техники, имеющего специальное техническое образование или прошедшего курс обучения. Также, должность лётно-подъёмного состава в составе экипажей вертолётов и небольших воздушных судов — бортовой механик (бортмеханик).
 Механик, главный механик — должность на предприятии — главный специалист, отвечающий за эксплуатацию механического оборудования на производстве.
 Старший инженер-механик — механик на военном корабле
 Бортмеханик — член лётного экипажа воздушного судна (ВС) или космического корабля (КС), обеспечивающий контроль и управление различными системами летательного средства во время полёта, а также выполняющий ряд обязанностей при выполнении предполетной подготовки ВС

В искусстве 
 «Механик» () — фильм Майкла Уиннера 1972 года с Чарлзом Бронсоном в главной роли
 «Механик» — советский короткометражный фильм
 «Механик» () — фильм 2005 года, режиссёр и исполнитель главной роли — Дольф Лундгрен
 «Механик» () — фильм 2011 года с Джейсоном Стэтхемом в главной роли. Лента является ремейком фильма 1972 года

Фамилия 
 Механик, Израиль Бенцианович (1909—1989) — советский тяжелоатлет, чемпион Европы (1947)

Примечания 

Профессии